Gerlachsdorf ist der Name folgender Orte:

 Gerlachsdorf, Wüstung in der Gemarkung von Altenbrunslar, Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, siehe Geroldsdorf (Felsberg)
 Gerlachsdorf (Haßberge), Wüstung bei Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Gerlachsdorf (Ottrau), Wüstung in der Gemarkung von Ottrau, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Gerlachsdorf, früherer Name von Görlsdorf (Vierlinden), Ortsteil von Vierlinden, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Gerlachsdorf, früherer deutscher Name von Zgoda (Braniewo), Ort in der Gemeinde Braniewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Girlachsdorf